Дворики — выселок, небольшое поселение, отделившееся от села или деревни, у дороги.

Населённые пункты в России 
 Дворики — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Дворики — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Дворики — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Дворики — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Дворики — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Дворики — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Дворики — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Дворики — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Дворики — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Дворики — деревня в Озёрском районе Московской области.
 Дворики — село в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Дворики — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Дворики — село в Кузнецком районе Пензенской области.
 Дворики — деревня в Тамалинском районе Пензенской области.
 Дворики — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Дворики — часть города Тамбова.
 Дворики — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Дворики — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Дворики — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Дворики — посёлок станции в Воловском районе Тульской области.
 Дворики — деревня в Ульяновском районе Ульяновской области.
 Дворики — деревня в Красноармейском районе Чувашии.
 Дворики — деревня в Моргаушском районе Чувашии.

См. также 
 Дворик — село в Красиловском районе Хмельницкой области Украины.
 Орловские Дворики — посёлок в Брянском районе Брянской области.
 Красные Дворики
 Осиновые Дворики — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Волотовские Дворики — деревня в Лебедянском районе Липецкой области.
 Черкасские Дворики — в Елецком районе Липецкой области.
 Хрущёвские Дворики — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Захаровские Дворики — деревня в Захаровском районе Рязанской области.
 Зеленинские Дворики — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Высоковские Дворики — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Криволуцкие Дворики — посёлок в Шацком районе Рязанская области.
 Станция Дворики — посёлок в Воловском районе Тульской области.
 Ивановские Дворики — посёлок в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Богородицкие Дворики — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Петровские Дворики — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

Примечания